Streifenhaus ist 

 ein architektonischer Fachbegriff für einen bestimmten Gebäudetyp, siehe Streifenhaus (Architektur);
 ein archäologischer Fachbegriff für einen bestimmten Gebäudetyp in der römischen Epoche, siehe Streifenhaus (römisch).